Questa voce tratta della quarta edizione del Kisei, una competizione del Go, svoltasi nel 1980.

Il vincitore fu Fujisawa Hideyuki.

Torneo

Challenger finals

Finali 

Kisei
Sport nel 1980